Dinastia Lanna o Lan Na
 Regne de Lanna o Lan Na
 Llengua Lanna o Lan Na